

Persone 
 Gary Medel (1987) – calciatore cileno
 Marco Medel (1989) – calciatore cileno

Sigle 
 MEDEL – sigla di Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, associazione europea di giudici e pubblici ministeri

Geografia

Svizzera 
 Catena Medel-Terri – massiccio montuoso delle Alpi Lepontine (Canton Grigioni e Canton Ticino)
 Medel – comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)
 Piz Medel – montagna delle Alpi dell'Adula nelle Alpi Lepontine (Canton Grigioni e Canton Ticino)